Александар Зверев може бити:

 Александар Зверев (рођен 1997), немачки тенисер и син совјетског тенисера Александра Зверева
 Александар Зверев (тенисер, рођен 1960), совјетски тенисер и отац немачког тенисера Александра Зверева
 Александар Зверев (атлетичар), руски атлетичар